I Wanna See You Bellydance — третий студийный альбом группы «Red Elvises», выпущен 12 мая 1998 года.

Об альбоме 
На заглавную композицию альбома был сделан видеоклип, для которого приглашали профессиональных танцовщиц.

Список композиций

Участники записи 
 Жения — guitars, vocals
 Ави — drums, vocals
 Игорь — vocals, guitar
 Олег — bass, vocals

Приглашённые
 Дмитрий Мамохин — trumpet
 Gary Herbig — Sax and flute
 Leo «Groovitz» Chelyapov — clarinet
 Skip Waring — trombone
 Chris Golden — fretless bass

Recorded at USMP Studios, Hollywood CA under the watchful ear of Svet Lazarov
Art and design by Human Fly Graphics / Go Man Go Design
With special guest Pain-in-the-ass «Art Director» Oleg Bernov

Ссылки 
 Официальный сайт группы Red Elvises 
 I Wanna See You Bellydance на сайте Discogs.com 

Альбомы 1998 года
1998